Municipio de Branch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Branch (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Branch (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.